Шулгановский сельсовет — муниципальное образование в Татышлинском районе Башкортостана.

Административный центр — село Шулганово.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Валеева, Фина Мансуровна (род. 1 января 1974) — актриса театра, Заслуженная артистка Республики Башкортостан (2003), Народная артистка Республики Башкортостан (2013).

Примечания 

Муниципальные образования Татышлинского района
Сельские поселения Башкортостана